Русота — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Русота — деревня в Гожском сельсовете Гродненского района Гродненской области.
 Русота — деревня в Путришковском сельсовете Гродненского района Гродненской области.